Анантапур:

 Анантапур — город в штате Андхра-Прадеш, Индия.
 Анантапур — округ в штате Андхра-Прадеш, Индия.